Сборная Гибралтара по футболу стала постоянным членом УЕФА 24 мая 2013 года. 19 ноября того же года Гибралтар сыграл свой первый международный матч против сборной Словакии.

Ниже представлен алфавитный список всех футболистов, сыгравших хотя бы в одном матче за сборную Гибралтара, после получения ею официального статуса. Всего 54 футболиста.

Список обновлён 18 ноября 2019 года

Ссылки 
 Список игроков на сайте eu-football.ru

Гибралтар